Medway peut désigner :

 Medway (circonscription britannique)
 Medway, une conurbation dans le comté de Kent (est de l'Angleterre)
 Medway, une ville dans le Maine (États-Unis)
 Medway, une ville dans le Massachusetts(États-Unis)
 Medway, une rivière dont le cours se situe presque en totalité dans le comté de Kent (Angleterre)
 Medway, un cours d’eau de la région de Marlborough situé dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

 Heather Medway, une actrice américaine née le